Österreichische Bundesbahnen – przewoźnik kolejowy w Austrii
 Österreichischer Bauernbund